Man Booker peut faire référence à :

 Prix Booker (Man Booker Prize), prix littéraire annuel récompensant des écrivains de romans de fiction rédigés en anglais, vivants et citoyens du Commonwealth, de l'Irlande, du Pakistan ou de l'Afrique du Sud.
 Prix international Man Booker (Man Booker International Prize), prix littéraire bisannuel récompensant des écrivains de fiction de différentes nationalités.
 Prix Booker russe, prix littéraire annuel récompensant les meilleurs romans de langue russe.
 Man Asian literary prize, prix littéraire annuel récompensant des œuvres d'écrivains asiatiques écrits en anglais ou traduits en anglais.
 Man Group, entreprise britannique sponsorisant les prix littéraires ci-dessus.